Джоффе () — англоязычная форма еврейской фамилии .

 Джоффе, Ролан (род. 1945) — англо-французский актёр.
 Джоффе, Чарльз (1929—2008) — американский кинопродюсер.